Supercopa de España steht für folgende spanische Wettbewerbe:

 Supercopa de España, Superpokalwettbewerb im spanischen Fußball
 Supercopa de España (Frauenfußball), Frauenfußballwettbewerb
 Supercopa de España de Baloncesto, Basketballbewerb
 Supercopa de España de Fútbol Indoor, Indoor-Fußballbewerb
 Supercopa de España masculina de balonmano, Superpokal im Handball der Männer
 Supercopa de España femenina de balonmano, Superpokal im Handball der Frauen